Schulpreis bezeichnet:

 Deutscher Schulpreis
 Österreichischer Schulpreis
 Schweizer Schulpreis